Лако́ба — абхазская фамилия.

Известные носители:
 Лакоба, Нестор Аполлонович (1893—1936) — советский партийный и государственный деятель.
 Лакоба, Сария Ахмедовна (1904—1939) — жена Нестора Лакоба.
 Лакоба, Станислав Зосимович (род. 1953) — абхазский историк, литератор, общественный и политический деятель.
 Лакоба, Янина Джоновна (род. 1984) — российская актриса театра и кино.

Примечания